Calvert Island kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Calvert Island, Ontario, ö, 
 Calvert Island, British Columbia, ö,